14834 Isaev – asteroide della fascia principale
Aleksej Isaev – ingegnere sovietico
Anatolij Isaev – calciatore sovietico e russo
Grigorij Prokof'evič Isaev – rivoluzionario russo
Mansur Isaev – judoka russo